Transitions (Badings), een compositie voor harmonieorkest (symfonisch blaasorkest) van Henk Badings
Transitions (tijdschrift), een Engelstalig tijdschrift